Миртл:
 Миртл (англ. Myrtle) — женское имя.
 Миртл — оттенок зелёного цвета.

См. также 
 Мертл.